Юрий Александрович Виноградов (20 октября 1926, Пенза — 16 августа 2009, Пенза) — советский партийный и государственный деятель.

Биография 
Юрий Александрович Виноградов родился в городе Пензе 20 октября 1926 года.

Работать начал во время Великой Отечественной войны электросварщиком завода № 731 Народного комиссариата миномётного вооружения СССР в г. Пензе. После войны учился в Пензенском индустриальном институте, который окончил в 1951 г. Далее продолжил работу в том же институте преподавателем и секретарём парткома.

В 1960 году Юрий Виноградов перешёл на работу в Пензенский горком КПСС, работал сначала вторым секретарём. В 1962 году избран первым секретарём горкома, но вскоре, после хрущёвской реформы органов власти, Пензенский городской комитет был временно упразднён. С 1963 года Виноградов работал председателем комитета народного контроля Пензенской области, позднее до 1966 года — секретарём Пензенского обкома КПСС.

С апреля 1966 г. он работал заместителем председателя Пензенского облисполкома. На пенсию вышел в 1987 г., однако до 1999 г. продолжал трудиться на посту заместителя начальника Управления здравоохранения Пензенской области по материально-техническому обеспечению.

Скончался 16 августа 2009 года.

Награды 
За свой труд Юрий Александрович Виноградов был награждён двумя орденами «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» и другими наградами. 21 декабря 2001 г. ему было присвоено звание «Почётный гражданин Пензенской области»

Примечания

Ссылки 
 Некролог (Скончался Юрий Александрович Виноградов), официальный портал правительства Пензенской области.
 Темнов Л. Зампред облисполкома спас Пензу от потопа, «Аргументы и факты — Пенза». — 11.07.2001. — № 28.

Секретари Пензенского обкома КПСС
Почётные граждане Пензенской области
Похороненные на Новозападном кладбище
Первые секретари Пензенского горкома КПСС
депутаты Пензенского областного совета
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях